Hieronim Puzyna (zm. 1657) – marszałek upicki, wojski upicki, podstarości upicki
 Hieronim Jan Puzyna (zm. 1702) – podkomorzy upicki, starosta upicki
 Hieronim Michał Puzyna (zm. 1703) – podsędek upicki, stolnik upicki, cześnik nowogródzki